Cet article présente une liste des communes du canton des Grisons.

Liste 
En 2021, le canton des Grisons compte 101 communes, réparties en 11 régions.

Fusions de communes 
Le tableau ci-dessous dresse la liste des fusions de communes ayant été opérées dans le canton des Grisons.

Voir aussi

Liens internes 
 Canton des Grisons
 Communes suisses
 Régions du canton des Grisons

Références 

Grisons